Condado de Pierce (Dakota do Norte)
Condado de Pierce (Geórgia)
Condado de Pierce (Nebraska)
Condado de Pierce (Washington)
Condado de Pierce (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos